Cet article recense les usages du terme oméga.

Linguistique 
 Oméga,  et dernière lettre de l'alphabet grec (majuscule , minuscule  ;  en grec)
 Oméga latin, lettre additionnelle de l'alphabet latin (majuscule Ꞷ, minuscule ꞷ) ;
 Petite capitale oméga, symbole phonétique (minuscule ꭥ) ;
 Plusieurs lettres archaïques de l'alphabet cyrillique :
 Oméga cyrillique (majuscule Ѡ, minuscule ѡ)
 Oméga longue (majuscule Ꙍ, minuscule ꙍ)
 Oméga ronde (majuscule Ѻ, minuscule ѻ)

Culture

Littérature 
 Omega de Jack McDevitt est le quatrième roman de la série de science fiction Les machines de dieu.

Bande dessinée 
 Oméga, l'inconnu, un super-héros Marvel qui eut son propre comic en 1976, Omega The Unknown (10 numéros), publié en France dans le petit format L'Inattendu.
 Oméga, tome de la série de Jour J (2013).

Cinéma 
 Buio Omega (Blue Holocaust), film italien réalisé par Joe D'Amato (1979)
 The Omega Man (Le Survivant), film de Boris Sagal (1971)

Musique 
 Omega, groupe de rock hongrois fondé dans les années 1970 ;
 Omega, album d'Enrique Morente publié en 1996 ;
 Omega, album d'Epica publié en 2021 ;
 Omega Diatribe, groupe de groove metal hongrois ;
 Omega X,  boys band sud-coréen de K-pop formé en 2021.

Organisations 

 Oméga, symbole des officiers des Forces armées belges ayant fait leurs études en sciences sociales. Historiquement, deux sections ont été créées à l'École royale militaire de Bruxelles, fondée en 1834 : l'une nommée « Artillerie-Génie », devenue aujourd'hui l'orientation « polytechnique » (au symbole Xi), et l'autre « Infanterie-Cavalerie », qui de nos jours est appelée « Toutes Armes » (au symbole Oméga). Le cercle d'étudiant de cette dernière option a adopté l'Oméga comme nom et symbole du cercle (créé en 1994)
 Omega Psi Phi (ΩΨΦ), fraternité internationale afro-américaine
 Omega, marque d'horlogerie suisse du Swatch Group
 Omega Workshops, société britannique qui fabriquait des objets de décoration au début du 
 Omega Technologies (Canada), compagnie informatique canadienne

Religion 
 Dans le christianisme, l'alpha et l'oméga sont les symboles de l'éternité de Dieu (Apocalypse 22:13), au commencement et à la fin de toute chose. Ces deux lettres étaient parfois utilisées par les premiers chrétiens sur certains monuments

Sciences et techniques

Astronomie 
 Oméga, désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

 OMEGA, l'Observatoire pour la minéralogie, l'eau, les glaces et l'activité, spectromètre imageur de réalisation essentiellement française embarqué sur la sonde européenne Mars Express et conçu notamment pour étudier la géologie de la planète Mars ; il est en orbite autour de Mars depuis début 2004.

Biologie 
 Oméga-3 et Oméga-6, catégories d'acides gras essentiels polyinsaturés

Industrie 
 Gnome Omega, moteur d'avion français

Informatique 
 Omega, logiciel de composition typographique multilingue
 OmegaT, outil de traduction assistée par ordinateur 
 Codage omega, en théorie des codes
 En théorie de la complexité, la comparaison asymptotique  signifie qu'il existe une constante  telle que  pour tout  suffisamment grand.

Mathématiques 
 Oméga de Chaitin, exemple de nombre parfaitement aléatoire et incalculable
 Constante oméga, constante définie par l'égalité , une valeur particulière de la fonction W de Lambert.
 Ω, univers des possibilités en probabilité
 Ω, domaine, sous-ensemble de l'espace euclidien, où les fonctions et les équations sont définies en analyse et dans l'étude des équations aux dérivées partielles
 Ω, centre d'une similitude
 ω, premier nombre ordinal infini, ou ℵ₀, dans la Théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel. Noté , toujours en minuscule, il représentait déjà le premier nombre ordinal transfini dans la théorie des ensembles précédente, celle de Georg Cantor, fondant une sorte de "hiérarchie" entre des infinis d'ordres différents.
 Ω, premier ordinal non dénombrable, également noté ω1
 En théorie des nombres, une fonction f(x) est omega d'une autre fonction g(x) réelle positive (noté f(x)=Ω(g(x))) lorsque x s'approche de a (a étant un nombre réel ou un infini) si |f(x)|/g(x) excède une constante C absolue positive sur une suite de x s'approchant de a. (Ceci revient à dire que f(x) n'est pas o(g(x)) lorsque x s'approche de a)
 La fonction additive ω qui associe à tout entier strictement positif le nombre de ses diviseurs premiers distincts
 , nom de plusieurs fonctions

Marque 

 Omega est une marque suisse de montre de luxe

Mesure 
 Ω, symbole de l'ohm, unité d'impédance et de résistance électrique dans le Système international

Navigation 
 Système de navigation Oméga, ancien système mondial de radionavigation aéronaval qui fonctionnait en ondes myriamétriques entre 9 et 14 kHz. Concernant les usages civils, les émetteurs ont été définitivement retirés du service le  face à l'énorme avancée technologique du GPS. Actuellement seules les forces armées et l'OTAN ont conservé un réseau actif pour leur besoin de défense.

Physique 
 ω, vitesse angulaire ou pulsation (2π*fréquence), exprimée en radians par seconde
 Ω, paramètres de densité en astrophysique, rapport entre la densité d'énergie et la densité critique
 Baryons Oméga, baryons en physique des particules, notés Ω
 Mésons Oméga, mésons en physique des particules, notés ω

Zoologie 
 Double oméga, chenille

Véhicules 
 Oméga, avion d'entraînement français demeuré à l'état de prototype
 Oldsmobile Omega, automobile (commercialisée de 1973 à 1984)
 Opel Omega (1986 à 2003), ou Vauxhall Omega au Royaume-Uni et en Irlande (1992 à 2003)
 Chevrolet Omega, basée sur une Holden Commodore, commercialisée depuis 2007 au Brésil
 OmegA, projet annulé de lanceur proposé par Orbital ATK

Divers 
 Omega Aerial Refueling Services, entreprise américaine.